KF steht für:
 Air Belgium (2016) (IATA-Code), belgische Fluggesellschaft
 Blue1 (IATA-Code), ehemalige finnische Fluggesellschaft
 Kaliumfluorid, eine chemische Verbindung
 Katastrophenfonds, eine österreichische Hilfsmaßnahme
 KF-X, ein südkoreanisches Projekt eines Jagdflugzeugs mit Tarnkappeneigenschaften
 Kinderfeuerwehr, eine Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr für Kinder ab sechs Jahren
 Kiwi Farms, ein Internetforum
 Kleinflansch, ein Vakuumflansch
 Kloten Flyers, ein Schweizer Eishockeyverein
 Kommando Freisler, eine Rechtsrock-Band aus Vellmar bei Kassel
 Kooperativa Förbundet, den Verbund schwedischer Konsumgenossenschaften

KF steht als Kfz-Kennzeichen für:
 Deutschland: kreisfreie Stadt Kaufbeuren
 Großbritannien: Borehamwood (für die Umgebung von Luton)
 Norwegen: Drammen in der Provinz Viken
 Österreich: Bezirk Knittelfeld (auslaufend)

Kf steht für:
 Konvertible fening, die Unterwährung in Bosnien-Herzegowina, siehe Konvertible Mark

Kf (Kf-Wert) steht für:
 den Durchlässigkeitsbeiwert
 einen Koeffizienten einer Freundlich-Adsorptionsisotherme, siehe Sorptionsisotherme

Abkürzung